Navas de Jorquera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navas de Jorquera (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Navas de Jorquera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar